7B peut faire référence à :
 Kepler-7 b, une exoplanète de la constellation de la Lyre ;
 SIA 7B, un avion de reconnaissance italien.

7B est un code qui peut désigner :
  ;
  (anciennement).

Voir aussi